Adolf Fridrich II. Meklenbursko-Střelický (19. října 1658, Grabow – 12. května 1708) byl od roku 1701 prvním meklenbursko-střelickým vévodou.

Život 
Adolf Fridrich se narodil ve městě Grabow jako pohrobek vévody Adolfa Fridricha Meklenburského a jeho druhé manželky Marie Kateřiny Brunšvicko-Dannenberské (1616–1665).

V roce 1695 vymřela meklenbursko-güstrowská větev dynastie Meklenburských a Adolfův synovec Fridrich Vilém Meklenbursko-Zvěřínský uplatnil nárok na dědictví, proti čemuž se Adolf Fridrich postavil.

Spor byl urovnán v roce 1701, kdy Adolf Fridrich dosáhl se svým synovcem dohody a Adolf Fridrich tak zdědil knížectví Ratzeburg a Meklenbursko-střelické vévodství.

Vévoda Adolf Fridrich II. vládl asi sedm let až do své smrti. Zemřel 12. května 1708 ve věku 49 let a vévodou se po něm stal jeho nejstarší syn jako Adolf Fridrich III.

Manželství a potomci 
Poprvé se Adolf Fridrich oženil jako šestadvacetiletý muž v roce 1684 s Marií Meklenbursko-Güstrowskou (1659–1701), dcerou Gustava Adolfa Meklenburského a Magdaleny Sibyly Holštýnsko-Gottorpské. Měli spolu pět dětí:

 1. Adolf Fridrich III. Meklenbursko-Střelický (7. 6. 1686 Neustrelitz – 11. 12. 1752 tamtéž), vévoda meklenbursko-střelický od roku 1708 až do své smrti
 ⚭ 1709 Dorotea Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Plönská (4. 12. 1692 Plön – 29. 4. 1765 Fürstenberg)
 2. Magdaléna Amálie Meklenbursko-Střelická (25. 4. 1689 – 28. 4. 1689)
 3. Marie Meklenbursko-Střelická (*/† 7. 8. 1690)
 4. Eleonora Vilemína Meklenbursko-Střelická (8. 7. 1691 – 9. 7. 1691)
 5. Gustava Karolina Meklenbursko-Střelická (12. 7. 1694 Neustrelitz – 13. 4. 1748 Schwerin)
 ⚭ 1714 Kristián Ludvík II. Meklenbursko-Zvěřínský (15. 5. 1683 Grabow – 30. 5. 1756 Schwerin), vévoda meklenbursko-zvěřínský od roku 1747 až do své smrti

20. června 1702 se čtyřiačtyřicetiletý vdovec oženil podruhé s princeznou Johanou Sasko-Gothajskou (1680–1704), dcerou vévody Fridricha I. Sasko-Gothajsko-Altenburského a Magdalény Sibyly Sasko-Weissenfelské. Po dvou letech bezdětného manželství Johana zemřela a vévoda se oženil potřetí.

10. června 1705 se dvojnásobný, téměř sedmačtyřicetiletý, vdovec oženil s princeznou Kristýnou Emílií Schwarzbursko-Sondershausenskou (1681–1751), dcerou knížete Kristiána Viléma I. Schwarzbursko-Sondershausenského a hraběnky Antonie Sibyly z Barby-Mühlingenu. Měli spolu dvě děti:

 1. Žofie Kristýna Luisa Meklenbursko-Střelická (12. 10. 1706 Neustrelitz – 22. 12. 1708)
 2. Karel Ludvík Fridrich Meklenbursko-Střelický (23. 2. 1708 Neustrelitz – 5. 6. 1752 Mirow)
 ⚭ 1735 Alžběta Sasko-Hildburghausenská (4. 8. 1713 Hildburghausen – 29. 6. 1761 Neustrelitz)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 19. října
Narození v roce 1658
Úmrtí 12. května
Úmrtí v roce 1708
Meklenbursko-střelická dynastie
Muži